Miejscowości w USA:
 Friendly – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s
 Friendly – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Tyler